1129 км, 1129-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

 Дома 1129 км — населённый пункт в Ярском районе Удмуртии России. Входит в состав Дизьминского сельского поселения.

 1129 км, он же Кирипичный — пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога (Ростовская область). Код 512770

 1129 км — остановочный пункт/пассажирская платформа, Северная железная дорога, Архангельская область. Код 281033.
 1129 км — пассажирская платформа, Горьковская железная дорога, Удмуртская Республика. Код 256142.
 1129 км, Станция ОП 1129 км, Казахстанская железная дорога. Код 668329.

Примечания